Лоз () — фамилия.
 Лоз, Дейвид (род. 1965) — британский политик.
 Лоз, Гилберт (1870—1918) — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр (1908).
 Лоз-Дюперре, Клод Ромен (Claude Romain Lauze-Duperret; 1747—1793) — французский аристократ, депутат Законодательного собрания и Конвента.

См. также 
 Лоза

Примечания